Dan Walker (1922–2015) – amerykański polityk i finansista, gubernator Illinois
 Dan Walker (ur. 1972) – brytyjski narciarz
 Dan Walker (ur. 1977) – brytyjski dziennikarz sportowy